Іштван Добі — голова Ради міністрів Угорщини, голова Президії Угорщини.
 Ларрі Добі — американський бейсболіст.
 Добі — персонаж серії книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.
 21517 Добі — астероїд головного поясу.